Кнабе — фамилия, известные носители:

 Кнабе, Август (1847—1940) — немецкий музыкант.
 Кнабе, Адольф Николаевич (1850-е—не ранее 1900) — русский архитектор и строительный подрядчик XIX века, автор ряда построек в Москве.
 Кнабе, Георгий Алексеевич (род. 1965) — автор книг по полиграфии и дизайну.
 Кнабе, Георгий Степанович (1920—2011) — российский историк, филолог, философ, культуролог и переводчик.
 Кнабе, Иван Адольфович (1879—1910) — русский художник.

 См. также
 Кнаб
 Кнаббе